XT peut un code qui peut désigner :
  ;
  ;
 .

XT peut un sigle qui peut désigner :
 Segway XT, un mini-véhicule tout terrain à 2 roues ;
 Yamaha XT, une gamme de motos (XT 350, XT 400, XT 500, XT 550, XT 600, ...) ;
 une dénomination du Canon EOS 350D aux États-Unis ;
 Subaru XT, une voiture de sport de Subaru ;
 IBM Personal Computer XT, le successeur de l'IBM PC, et par extension tout ordinateur compatible PC à base de microprocesseur 8088/8086/80188/80186 ou Nec V20 ;
 XT, XT(2)+, XT3, des serveurs vidéos de la firme EVS.

Xt peut faire référence à :
 Intrinsics, une bibliothèque du système X Window,